В одиночному розряді тенісного турніру Central Fidelity Bank International 1980, який проходив в рамках Туру WTA 1980, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Мері-Лу П'ятек 6-3, 6-0.

Сіяні гравчині 

 Мартіна Навратілова (переможниця)
 Біллі Джин Кінг (1-ше коло)
 Відсутня
 Пем Шрайвер (півфінал)

 Енн Кійомура (2-ге коло)
 Террі Голледей (2-ге коло)
 Лора Дюпонт (2-ге коло)
 Кейт Летем (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Central Fidelity Bank International